

Biografia 
Laureatosi in Giurisprudenza, è iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1982 ed esercita l'attività forense a Noci. Ha scritto diversi saggi storici, incentrati prevalentemente sulla storia del Mezzogiorno tra XVIII e XIX secolo, per cui ha ottenuto il Premio Satùro d’argento nel 2000 e il Premio Il viaggio infinito nel 2010.
 
Nel 2019 propone all'amministrazione comunale di Noci di concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

Opere 
La sua produzione saggistica spazia dalla politica alla storia italiana, nel periodo che va dal Settecento all'Ottocento, con particolare attenzione al brigantaggio postunitario e alla questione meridionale.

Note